Hardmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Hardmeier (1930–2018), Schweizer Journalist
 Christof Hardmeier (1942–2020), deutscher evangelischer Alttestamentler
 Oskar Hardmeier (* 1925), Schweizer Sprinter
 Thomas Hardmeier (* 1965), Schweizer Kameramann